— японский архитектор и один из основателей движения метаболистов.

Изучал архитектуру в Киотском и Токийском университетах, в 1962 году основал архитектурную фирму, имевшую отделение в США.

Известные проекты 
 Капсульная башня «Накагин», 1970—1972
 Национальный музей этнологии (Осака, Япония, 1973—1977)
 Гостиница Маринела София (болг.), Болгария, 1974-1979)
 Музей современного искусства в Хиросиме (Хиросима, Япония, 1988—1989)
 Международный аэропорт Куала-Лумпур (Куала-Лумпур, Малайзия, 1992—1998)
 Стадион Оита (Оита, Япония, 1996—2001, использовался для проведения Чемпионата мира по футболу 2002 года)
 Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» (Астана, Казахстан, 2000—2003)
 Футбольный стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия, 2006—2017)
 Генеральный план новой столицы Казахстана, города Астана

Источники

Ссылки 

 Сайт Кисё Курокава (на английском, японском, китайском)

Архитекторы Японии
Архитекторы-метаболисты
Архитекторы Казахстана
Почётные доктора Софийского университета